OKS eller Oks kan referere til

 Odense Kammeraternes Sportsklub – en dansk fodboldklub under Fyns Boldspil-Union.
 Oslo Kristne Senter – en norsk, kristen frimenighed.